Zahořany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zahořany (okres Domažlice)
 Zahořany (okres Praha-západ)